Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1965/66 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Nationalliga dienten die Regionalligen Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesland-Verbände.

Erste Leistungsstufe – Nationalliga

Neue Bezeichnung 
Bislang hieß die oberste Spielklasse „Staatsliga“, ab nun nannte sie sich „Nationalliga“ – und es war dies nicht nur eine bloße Namensänderung, es galten auch neue Regulative. Demnach sollte mehr Professionalität entstehen. Es gab die Begriffe „Vertrags- und Lizenzspieler“, für die monatliche Mindestentschädigungen festgelegt wurden. Überdies benötigte jeder Klub einen hauptberuflichen oder lizenzierten Sportlehrer und als Mindestvoraussetzung zwei Hilfstrainer. Unterste Limits waren auch, dass die Sportanlage einen Fassungsraum für 10.000 Zuschauer mit 1.500 Sitzplätzen haben und der Verein in einem Ort seinen Sitz haben musste, welcher samt seinem Einzugsgebiet (30 km im Umkreis) mindestens 30.000 Einwohner hatte. Bei 200.000 Einwohnern im gleichen Gebiet konnte ein weiterer Verein die Nationalliga-Lizenz erhalten. Vom Verein war nachzuweisen, dass er im Jahr vor dem Aufstieg aus der Regionalliga im Durchschnitt 1.500 Zuschauer pro Meisterschaftsspiel hatte; als weiterer Nachweis war erforderlich, dass er wirtschaftlich geordnet war. So genannte Handgelder, die es bislang gegeben hatte, waren verboten.
Es wurden von der neuen „Nationalliga“ zudem Anfang Juli drei Senate (Straf- und Meldeausschuss, Toto- und Kontrollbeglaubigung) gegründet.

Meisterprämie 
Von der Nationalligakommission war beschlossen worden, den kommenden Meister mit einer Prämie von 55.000 Schilling auszustatten, der Elftplatzierte sollte noch 5.000 Schilling erhalten. Insgesamt waren damit 330.000 Schilling auszuschütten.

Die Umsetzung dieses Vorhabens wurde erst am 18. August 1966 realisiert, als die ehemalige Staatsliga antragsgemäß endgültig aufgelöst wurde; bislang hatte der gleiche Antrag in zwei vorangegangenen Versammlungen (die letzte hatte es im März 1966 gegeben) keine Mehrheit gefunden. Dieser Beschluss brachte den Vereinen die schon lange erwarteten Platzierungsprämien. Es wurden bonifiziert: Meister Admira (Beträge jeweils in Schilling) 70.000, Rapid 55.000, Austria 45.000, Sportklub 40.000, Austria Klagenfurt 35.000, Vienna 30.000 und LASK 25.000.

Allgemein 
Die Meisterschaft 1965/66 war ein Dreikampf der Wiener Klubs Admira, Austria und Rapid. Ersterer profitierte vor allem von seinem neuen Tormann Dragomir Vukićević, der in den ersten 25 Partien bis zu seiner Verletzung nur 14 Tore kassierte. Zur Winterpause lag Admira mit 26:8 Toren und 21 Punkten vor Austria (32:12; 20 Punkte) und Rapid (28:11, 19 Punkte). Während der LASK als Neunter bereits 13 Zähler aufwies, waren die Abstiegsränge vom Zehnten (GAK, 9 Punkte) bis zum Letzten (Simmering, 6 Punkte) noch ziemlich offen.

Die Frage nach der Spielberechtigung von August Starek, zuvor 1. Simmeringer SC, für Rapid wurde praktisch im letzten Moment, nämlich am 20. August, durch den Nationalliga-Kontrollausschuss zugunsten der Hütteldorfer geklärt (sie starteten trotzdem am 21. August mit einer Niederlage, nämlich einem 1:3 bei Wiener Neustadt, wobei Starek zum 1:1-Pausenstand traf). Auch um den neuen Admira-Tormann Vukićević gab es vorerst noch einen Streitpunkt, denn die Vienna hatte Admira wegen Kaperei angezeigt.

Die Jedleseer, die bereits ein Jahr später in Maria Enzersdorf spielten und in der Hinrunde gegen die Verfolger Rapid im Praterstadion ein 1:1 (17. Oktober) erreicht und in der letzten Herbstrunde die Austria auf eigener Anlage in der Hopfengasse mit 3:1 besiegt, nebenbei auch noch einen 8:1-Kantersieg gegen Wiener Neustadt gelandet hatten (19. September), konnten Rapid zunächst im direkten Duell in der 20. Runde am 16. April 1966 mit 2:1 vor 27.000 Zuschauern im Praterstadion besiegen. Günter Kaltenbrunner mit einer direkten Ecke und der Ex-Rapidler Peter Reiter (34./66. Minute) trafen für die Schwarz-Weißen. Ein letztlich entscheidender Sieg, da sich die Austria mit anschließend drei Niederlagen in Serie (Klagenfurt, Vienna und Rapid) selbst aus dem Rennen nahm und die Admira in den folgenden sechs Spielen sich nur einen Verlustpunkt (2:2 beim Linzer ASK am 30. April) leistete und so den Vorsprung ins Ziel brachte.

Als österreichischer Meister konnte sich der Verein für den Europacup der Landesmeister 1967 qualifizieren, Cupfinalist Rapid durfte am Europacup der Cupsieger 1967 teilnehmen und der Wiener Sport-Club vertrat Österreichs Fußball im Messestädte-Cup 1967. Erfolgreichster Klub der Drei war Rapid, die erst im Viertelfinale am 8. März in der Verlängerung auswärts an Bayern München mit 0:2 scheiterte.
Demgegenüber mussten sich Meister Admira und der Sport-Club schon in der 1. Runde geschlagen geben: Die Admira scheiterte am jugoslawischen Klub Vojvodina Novi Sad, wobei es am 7. September in dem im Wiener Praterstadion ausgetragenen Match eine 0:1-Niederlage gab. Das Rückspiel (20. September) brachte ein 0:0. Für den Sport-Club war der SSC Napoli eine Nummer zu groß. Bereits nach dem Heim-1:2 am 1. September war praktisch das Ausscheiden perfekt, in Neapel gab es ein 1:3 (21. September).

In einer Pressekonferenz am 23. Juni 1966 gab FK Austria Wien eine „Interessensgemeinschaft“ mit dem 1. Schwechater SC bekannt. In einer Vorstandssitzung am Vortag war Konsul Manfred Mautner Markhof jun., bisheriger Schwechat-Präsident, auch zu jenem der Austria bestimmt worden, Schwechat selbst werde in der Regionalliga Ost spielen. Zum obersten „Sportlichen Leiter“ wurde Ernst Ocwirk bestellt, der ein gemeinsames Trainingsprogramm ausarbeiten und auch leiten wird; beide Klubs werden ihre bisherigen Namen und Klubfarben beibehalten, nur werden beim FK Austria zu den Vereinsinitialen auf den Dressen das Emblem des SC Schwechat (Bierglas) zu sehen sein. Diese Entwicklung zog eine Verschiebung der Nationalliga-Auslosung 1966/67 nach sich, da noch die Lizenzen an die einzelnen Vereine vergeben werden mussten (Termin 8. Juli), vor allem hatten dadurch entweder Wr. Neustadt oder Austria Salzburg die Chance, in die Nationalliga aufgenommen zu werden. Beide Klubs hatten auf Grund der vom ÖFB aufgestellten Punktetabelle mit ungefähr gleicher Punktezahl dieselben Chancen, für die Salzburger sprach ein größeres Zuschauer-Reservoir (doch entgegen diesen Prognosen bekam der 1. Wiener Neustädter SC den Vorzug und brauchte nicht abzusteigen).
Außerdem wurde berichtet, dass die Vienna 240.000 Schilling Bankschulden hat und die Schuldenlast des LASK 2 Millionen Schilling beträgt, doch wurde davon ausgegangen, dass die Lizenzerteilung von „sportlichen Gründen“ geleitet sein werde.
Die Auslosung erfolgte am 11. Juli im ÖFB-Haus in Wien.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Regionalliga Ost: SC Wacker Wien
 Regionalliga Mitte: SK Sturm Graz
 Regionalliga West: SC Schwarz-Weiß Bregenz

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Dragomir Vukićević, Johann Draxelmayer – Michael Breibert, Josef Wahl, Emmerich Sommer, Bohumil Hruska (C), Walter Stamm, Paul Kozlicek, Felix Latzke, Peter Reiter, Günter Kaltenbrunner, Anton Herzog, Johann Szauer, Werner Bedernik, Karl Skerlan – Trainer: Johann Pesser

Zweite Leistungsstufe – Regionalligen

Regionalliga Ost 
In der Regionalliga Ost errang der SC Wacker Wien den Meistertitel.
Zu Saisonbeginn hatte sich ein Problem durch die Abstiege der Klubs SC Wacker Wien und Wiener AC aus der Staatsliga in die Regionalliga Ost ergeben, denn damit war dort auch der viertletzte SV Deutschkreutz zum Abstieg in die burgenländische Landesliga verurteilt worden. Dabei hatte es vor Beginn der Regionalliga-Meisterschaft im Sommer 1964 einen Beschluss gegeben, dass es nur drei Absteiger geben und im Bedarfsfall die Liga auf 15 oder sogar 16 Klubs aufgestockt werden soll. Am 16. Juli 1965 befasste sich zwar der Vorstand des ÖFB mit dem am 5. Juli eingebrachten Protest von Deutschkreutz, wobei dieser beschloss, dass sich damit Präsident Dr. Heinz Gerö befassen solle. Da aber bis zu einem solchen Termin die An- und Abmeldefrist bei den Transfers ablief, wurde diese leidige Angelegenheit zur Farce. Die neue Auslosung (Meisterschaftsbeginn 21/22. August und -Ende 4./5. Dezember) war am 12. Juli erfolgt. Und es änderte sich nichts mehr am gegebenen Status.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: SV Loipersbach
 Landesliga Niederösterreich: Badener AC
 Wiener Liga: FC Wien, Floridsdorfer AC

Regionalliga Mitte 
In der Regionalliga Mitte konnte der SK Sturm Graz, Absteiger der Saison 1964/65. gleich wieder den Meistertitel sichern. Die Auslosung war am 19. Juli erfolgt – die Termine waren identisch mit der Nationalliga (Start 21./22. August, Ende 4./5. Dezember).

Meisterschaftsverlauf: Die WSG Radenthein, seit Beginn der Regionalliga Mitte 1959/60 darin vertreten, war stark abstiegsgefährdet, befand sich knapp vor Herbstschluss sogar am letzten Platz – es gab in dieser Saisonphase schwere Abfuhren wie ein 0:5 beim kommenden Meister Sturm Graz in der als berüchtigt bezeichneten Gruabn (26. September), ein Heim-0:3 gegen Donawitz (3. Oktober) und ein 1:6 bei VÖEST Linz (21. November), dazu auch weitere überraschende Niederlagen und Punkteverluste, vor allem auch auf eigener Anlage. Erst das Heim-5:1 gegen Hönigsberg (28. November) ließ die Werksportler auf Rang 13 vorstoßen.
Zwei der drei Aufsteiger konnten den Klassenerhalt nicht schaffen, wobei das Scheitern des als VSV bekannten Villacher SV doch komitragische Züge hatte, denn unmittelbar vor dem Heimmatch am 30. April gegen Hönigsberg hatten lt. Bericht der »Volkszeitung Klagenfurt« einige Spieler dem Vereinsvorstand ein Ultimatum wegen Prämienerhöhung gestellt, auf welches die Funktionäre aber nicht eingingen und Nachwuchskräfte mitspielen ließen. Einer der Rädelsführer wurde vom Verein ausgeschlossen, ein anderer Spieler wurde der Kapitänswürde enthoben. Das Resultat war mit 0:7 deprimierend, und es folgten weitere Schlappen. In der gegebenen Besetzung war das Team trotz Bemühens nicht konkurrenzfähig gewesen, wenngleich das Team in der vorletzten Runde gegen den eine "jämmerliche Leistung bietenden" (Zitat:
«Kärntner Tageszeitung») Meister Sturm ein Heim-2:2 ertrotzte (26. Juni).

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: WSG Ferndorf
 Landesliga Oberösterreich: SK Hertha Wels
 Landesliga Steiermark: WSV Fohnsdorf

Regionalliga West 
In der Regionalliga West feierte der SC Schwarz-Weiß Bregenz den Meistertitel. Wie in der Nationalliga und den beiden anderen Regionalligen begann die Meisterschaft auch am 21/22. August, doch endete sie (weil es 2 Mannschaften weniger gab) schon zwei Wochen früher (20./21. November).

Es gab eine Vereinsumbenennung der Austria Lustenau in SVg Lustenau/Dornbirn, weil der FC Dornbirn dorthin fünf Spieler überlassen hatte. Trotzdem spielte Dornbirn eigenständig auch weiter. Diese Spielgemeinschaft hielt allerdings nur das gegenständliche Spieljahr.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SC Schwaz
 Landesliga Salzburg: Salzburger AK 1914
 Landesliga Vorarlberg: FC Wolfurt

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
SV Loipersbach Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Kärnten 
Die WSG Ferndorf, irgendwie ein Art "Schwesternklub" der WSG Radenthein (beide Klubs waren Werksportgemeinschaften der so genannten "Österreichisch-Amerikanischen Heraklith-AG", womit Sommertransfers zwischen den beiden auch erleichtert waren), schaffte erneut (zuletzt war es 1962/63, vorher bereits 1955/56 und 1960/61 gewesen) den Landesliga-Titel. Absteigen musste der Tabellenletzte, der SCA St. Veit.

1. WSG Ferndorf  22  15  4  3  52:19  34
2. Annabichler SV (ASV Klagenfurt) 22  13  3  6  43:28  29
3. SC Magdalen  22  11  5  6  44:25  27
4. SV BW Sachsenburg  22  9  6  7  36:41  24
5. SV Polizei Klagenfurt  22  10  3  9  45:45  23
6. ASK Klagenfurt 22  9  3  10  44:30  21
7. SV Rapid Lienz  22   7  6  9  32:33  20
8. SV Spittal/Drau  22  8  4  10  35:42  20
9. ESV Admira Villach  22  7  4  11  40:51  18
10. Wolfsberger AC  22  6  5  11  37:57  17
11. SV St. Veit/Glan  22  6  4  12  41:59  16
12. SCA St. Veit/Glan (Amateure St. Veit)  22  6  3  13  28:47  15

Landesliga Niederösterreich 
Im Burgenland erspielte der Badener AC den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Prottes
 SC Nagelberg

Landesliga Oberösterreich 
In Niederösterreich wurde der SK Hertha Wels Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ATSV Ampflwang
 SV Urfahr

Landesliga Salzburg 
In Salzburg konnte der Salzburger AK 1914 den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 1. Salzburger SK 1919
 WSK Kaprun

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark fixierte der WSV Fohnsdorf den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Bruck/Mur
 SV Leibnitz

Landesliga Tirol 
In Tirol sicherte sich der SC Schwaz den Meistertitel. Leider liegen keine genauen Informationen über Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tor oder Punkte, sondern nur der Tabellenstand dieser Saison vor.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Innsbrucker AC
 SK Rattenberg

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg errang der FC Wolfurt den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Kennelbach
 SC Göfis

Wiener Liga 
In Wien konnte der FC Wien den Meistertitel sichern.
Zwar hatte es vor Start der gegenständlichen Meisterschaft durch die betroffenen Klubs FC Wien und Landstrasser AC einen Protest gegen die Wertung des sowohl für den Titel- als auch Abstiegsbereich erst zum Nachtragstermin 5. Juli gespielten Matches von ESV Brigittenau gegen Helfort, welches 1:1 geendet hatte, gegeben. Darin wurde behauptet, dass „sich die beiden Klubs vorher auf dieses Resultat arrangiert hätten“. Jedoch wurden diese Proteste offensichtlich ignoriert bzw. abgewiesen, da die Meisterschaft 1965/66 nach Maßgabe der vorjährigen Endtabelle gespielt wurde.
Jedoch kam es auf Grund dessen, dass gleich drei Absteiger aus der Regionalliga Ost dem Wiener Verband angehörten, zu einer (vorläufigen) Aufstockung der Klubzahl von 14 auf 16. Zudem hatte der Verband entgegen früheren Auslosungen diesmal die Herbstmeisterschaft ohne Pause (bislang war die Wiener Liga zu Länderspiel-Terminen der Nationalmannschaft, zu denen auch diverse Matches in Bundesländer-Bewerben stattfanden, spielfrei) angesetzt, beginnend mit der 1. Runde am 21./22. August und mit der 15. Runde am 27./28. November. Durch einen Zusammenschluss mit dem unterklassigen Klub Gerngroß nannte sich ASV Germania Baumgarten nun ASV Germania Gerngroß.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Hellas Kagran
 Rennweger SV

Weblinks 
 Österreich 1 (Nationalliga) 1965/66 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Regionalliga Ost) 1965/66 bei austriasoccer.at
 Austria 1965/66 Staatsliga, Regionalliga Ost, Mitte und West bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1965/66
1965/66